JCB est un sigle qui peut désigner : 
 J. C. Bamford Excavators Limited, un fabricant d'engins et de matériel de construction, de BTP et d'agriculture ;
 Journal of Cell Biology, une revue scientifique américaine spécialisée en biologie cellulaire ;
 Japan Credit Bureau, une entreprise internationale de cartes de crédit.